Salvatore Bruno (1893-1987)  – scultore italiano
 Salvatore Bruno (1917-1963)  – politico italiano
 Salvatore Bruno (1979)  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano